hrabstwo Daviess (ang. Daviess County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Daviess (ang. Daviess County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Daviess (ang. Daviess County) w USA, w stanie Missouri